Fisher Szent János (1469–1535) angol bíboros, VIII. Henrik angol király végeztette ki
 John Fisher (1841–1920) brit admirális